Edificis
 Castell de Miralpeix, castell de Sitges a la comarca del Garraf
Geografia
 Miralpeix, en occità Mirapeis, en francès Mirepois, municipi francès del departament de l'Arieja a la regió de Migdia-Pirineus
 Miralpeix, despoblat del terme municipal de Tiurana (Noguera) 
 Fitó de Miralpeix, muntanya de Sitges a la comarca del Garraf
Persones
 Antoni Miralpeix i Bosch (Sant Hilari Sacalm, 1960), músic i compositor català 
 Marià Borrell i de Miralpeix (1882?-?), industrial i polític català de la primera meitat del 
 Salvi Huix i Miralpeix (Santa Margarida de Vallors, 1877 – Lleida, 1936), eclesiàstic i bisbe català 
 Tecla Sala Miralpeix (Roda de Ter, 1886)